Бороди́нское се́льское поселе́ние — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Бородинское сельское поселение — в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Бородинское сельское поселение — в Можайском районе Московской области.
 Бородинское сельское поселение — в Тевризском районе Омской области.
 Бородинское сельское поселение — в Дмитровском районе Орловской области.
 Бородинское сельское поселение — в Демидовском районе Смоленской области.
 муниципальное образование Бородинское — сельское поселение в Киреевском районе Тульской области.

См. также 
 Бородинский сельсовет